

Група А

Група B

Група C

Група D

ПЛЕЙ-ОФФ

Класифікація 1-8 місця
<onlyinclude>

Класифікація 5-8 місця

Підсумкові місця